Натуральне число 1881
 1881 рік до нашої ери
 1881 рік нашої ери